

Patronyme
 Achille Tondu (1760-1787), astronome français ;
 Jacques Tondu (1827-1900), homme politique français ;
 André Tondu (1906-1980), peintre français ;
 Pierre Henri Hélène Lebrun-Tondu (1754-1793), frère d'Achille, journaliste et un ministre franco-liégeois ;
 Jean Isaac Tondu du Metz (1789-1871), homme politique français.

Autre
 Mont Tondu, sommet du massif du Mont-Blanc ;
 Tif et Tondu, série de bande dessinée belge créée par Fernand Dineur dans le Journal de Spirou.

Patronyme français